«Here I Stand» («Ось я стою») — це пісня македонського співака Василя Гарванлієва для конкурсу пісні Євробачення 2021 року в Роттердамі, Нідерланди, після внутрішнього відбору національним мовником Македонського радіо телебачення (MRT).

Фон і композиція 
«Here I Stand» була створена і продюсер Гарванлієвим разом з македонськими музикантами Борче Кузамовським та Давором Йордановським.

Випуск та просування

Суперечка музичного відео 
У березні 2021 року після виходу кліпу Гарванлієва на Євробачення 2021 виникла суперечка. Причиною став витвір мистецтва у місці, де знімали кліп, що нагадував кольори болгарського прапора. Крім того, Гарванлієв підтвердив, що має болгарське громадянство через походження бабусі. Через тиск громадськості відео врешті відредагував Гарванлієв. Хоча раніше Північна Македонія була представлена на Євробаченні від людей з різним етнічним походженням, у цьому випадку Македонське радіо телебачення створило спеціальну комісію. Для того щоб вирішити, чи варто Гарванлієву виходити з Євробачення через заяви, що він поширював болгарську пропаганду. Вся справа набула крайніх націоналістичних тонів. За даними Balkan Insight, на Євробаченні вперше спостерігається така «етнічно гостра суперечка». Передумови конфлікту зумовлені складними відносинами Болгарії та Північної Македонії.

Гарванлієв дав інтерв'ю македонській газеті «Sloboden Pechat», в якому сказав, що твори у відео «не мали навмисного зв'язку з болгарським прапором», додавши, що твір триптиху у відео «є творінням автора Жанети Вангелі і є натхненний Ісусом Христом. Болгарський прапор [кольори] горизонтальні». Залучені художні роботи демонструються у лазні Даут-паші, де було знято відео, і включають три вертикальні панелі кремового, зеленого та іржавого помаранчевого кольорів. Для деяких це було трохи занадто схоже на болгарський прапор, який включає горизонтальні смуги білого, зеленого та червоного кольорів. Гарвалієв заявив Слободану Печату: «У галереї є прекрасна експозиція творів мистецтва, і ніхто, хто бере участь у відео, не мав права втручатися в них». Також Гарванлієв безпосередньо звернувся до шанувальників із відео, розміщеним на його акаунті у Facebook. Виступаючи по-македонськи, він чітко пояснив свою позицію щодо ситуації. У підписі до публікації він написав: «Я — музичний посол, і в музиці немає релігії, політики, орієнтації, раси чи кольору. Я абсолютно не мав наміру нікому нашкодити. Якраз навпаки!», Додаючи: «Я так пишаюся цим проектом, який не тільки втілює мене, але й мою країну та культуру — музикантів та представлених художників у галереї. Я не перепрошую за те, що є мною. Я ніколи не буду — у мене в цьому не було вибору. Однак, якщо я кого-небудь скривджу, від щирого серця. . . Вибачте. Простіть мене». Пізніше монтаж офіційного музичного відео македонським мовником видалив сцени, на яких з'являється спірний твір мистецтва.

На Євробаченні

Внутрішній відбір 
20 січня 2021 року Македонське радіо телебачення (MRT) оголосило македонського співака Василя Гарванлієва представником країни на Євробаченні 2021.

Роттердам 
65-е видання Євробачення відбудеться у Роттердамі, Нідерланди, і складатиметься з двох півфіналів 18 травня та 20 травня 2021 року та великого фіналу 22 травня 2021 року Згідно з правилами Євробачення, всі країни-учасниці, крім приймаючої нації та Великої п'ятірки, що складається з Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії, повинні пройти участь у одному з двох півфіналів, щоб змагатися за фінал, хоча 10 найкращих країн від відповідного півфінального прогресу до великого фіналу. 17 листопада 2020 року було оголошено, що Північна Македонія виступить у першій половині першого півфіналу конкурсу.

Трек-лист 

 Цифрові завантаження

 «Here I Stand»3:00

Історія випусків

Примітки

Посилання 

Пісні Македонії на Євробаченні
Пісні Євробачення 2021